Hübschmann oder Hübschman ist der Familienname folgender Personen:

 Alex von Hübschmann (1912–nach 2001), deutscher Botaniker und Bryologe
 Claudia Hübschmann (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Donat Hübschmann (vor 1540–1583), deutscher Holzschnittzeichner, Formschneider und Drucker
 Ekkehard Hübschmann (* 1957), deutscher Historiker, Genealoge, Ethnologe
 Franz Hübschmann (1817–1880), deutsch-amerikanischer Arzt und Politiker
 Heinrich Hübschmann (1848–1908), deutscher Orientalist
 Johannes Hübschmann (1867–1930), deutscher Jurist und Politiker
 Klaus Hübschmann (1932–1991), deutscher Leichtathlet
 Oskar Hübschmann (1908–1942), deutscher Arbeiter und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Paul Hübschmann (1878–1960), deutscher Pathologe
 Tomáš Hübschman (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Ulrike Hübschmann (* 1963), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Werner Hübschmann (1901–1969), deutscher Komponist und Dozent
 Wernfried Hübschmann (* 1958), deutscher Autor und Lyriker